Indumentària: Ventall, vano, o palmito, instrument que serveix per ventilar produint una agitació de l'aire 
 Ventall de guerra o tessen, ventall dissenyat per al seu ús en la guerra
 Ventall de pericó, ventall de grans dimensions molt utilitzat en el món del teatre i la dansa, especialment el flamen
 Estris de la llar: Ventall de cuina, ventafocs o manxall, rotllana petita generalment d'espart amb mànec, que serveix per a ventar el foc
 Geologia:
 Ventall al·luvial o con de dejecció, cos sedimentari al·luvial en forma de con o ventall, format per arrossegalls procedents d'un curs d'aigua torrencial, riera o barranc
 Ventall submarí, acumulació de sediments en forma de con o ventall, situat al desguàs d'un canyó submarí o aigües enfora d'un sistema fluvial
 Micologia: Ventall de branca, bolet del gènere Crepidotus de l'ordre de les cortinariàcies
 Arquitectura: Volta de ventall, tipus de volta de creueria desenvolupada durant el gòtic tardà
 Ciclisme: Ventall (ciclisme), formació que adopta un grup de ciclistes per a protegir-se del vent lateral